Vanda (gênero) — gênero de orquídeas
 Lago Vanda
 Vanda (série) - série portuguesa da OPTO

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos